Molekulska formula -{C9H11N5O3}- se može odnositi na:

 Biopterin
 Dispropterin
 Sepiapterin